Гатка — те саме, що гребля
 Гатка — настил з дерева, хмизу для проїзду через болото
 Гатка — бойове мистецтво Пенджабу

Гатка — селище, Совєтсько-Гаванський район, Хабаровський край

Гатка — село в Буринському районі Сумської області
 Гатка — річка в Польщі та Україні, права притока Шкла (басейн Вісли)
 Гатка — колишнє село в Лебединському районі Сумської області